Kögl ist

ein Familienname:
 Benedikt Kögl (1892–1973), deutscher Maler
 Ferdinand Kögl (1890–1956), österreichischer Musiker und Schriftsteller
 Fritz Kögl (1897–1959), deutscher Chemiker
 Gabriele Kögl (* 1960), österreichische Schriftstellerin
 Helmar Kögl (1944–2010), österreichischer Historiker
 Herbert Kögl (* 1966), österreichischer Naturbahnrodler
 Johann Kögl (1873–1947), österreichischer Landwirt und Politiker (CS)
 Josef Kögl (1890–1968), deutscher Architekt
 Ludwig Kögl (* 1966), deutscher Fußballspieler

ein Ortsname:
 Kögl (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kögl (Mitterfels), Ortsteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kögl (Schwarzenfeld), Ortsteil des Marktes Schwarzenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern

Siehe auch:
 Kogl
 Kögel
 Koegel
 Kogel (Begriffsklärung)